Ornithonyssus är ett släkte av spindeldjur. Ornithonyssus ingår i familjen Macronyssidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Ornithonyssus